Das Espace Photographique Contretype ist ein Museum für zeitgenössische Fotografie in Brüssel. Das Museum befindet sich im denkmalgeschützten Jugendstilgebäude Hôtel Hannon.

Hôtel Hannon – Bau- und Nutzungsgeschichte 

Das Hôtel Hannon wurde 1903–1904 vom belgischen Architekten Jules Brunfaut für den Bauherrn Edouard Hannon (1853–1931) errichtet. (Hôtel steht als Kurzform von Hôtel particulier für ein großes Stadthaus, hat also nichts mit Hotel zu tun.) Der Besitzer Edouard Hannon war leitender Ingenieur im Solvay-Konzern und daneben Amateurfotograf. Hannon war mit Brunfaut befreundet und ein Bewunderer des französischen Art Nouveau. Insbesondere hatte der Entwurf die Gebäude des Jugendstilarchitekten Victor Horta zum Vorbild, was sich besonders im eindrucksvollen Treppenhaus zeigt, einem typischen Gestaltungselement von Horta. Das Hôtel Hannon sollte der einzige Jugendstilbau von Brunfaut bleiben, der ansonsten im neoklassischen Stil arbeitete.

Die Fassade ist mit Klinkern gestaltet, in die Bänder aus Werkstein eingefügt sind. Gestaltende Reliefs stammen von dem belgischen Bildhauer Victor Rousseau (1865–1954). Die Glasfenster des Hôtel Hannon stammen von Tiffany's, die Möbel wurden durch Émile Gallé gestaltet. Das große Wandbild im Treppenhaus wurde durch den französischen Maler Paul Albert Baudouin (1844–1931) gestaltet. Die Innenraumgestaltung zeigt eine große Einheit und Sorgfalt in der Auswahl der schmiedeeisernen Elemente, Möbel, Bodengestaltung mit Mosaiken, Wandgemälde und Fenster.

Bis 1965 wurde das Gebäude durch die Familie Hannon bewohnt. Danach stand das Gebäude leer. 1976 wurde das Hôtel Hannon unter Denkmalschutz gestellt. 1979 kaufte die Gemeinde Saint-Gilles das Hôtel Hannon und ließ es von 1982 bis 1988 restaurieren.

Espace Photographique Contretype 
Das Museum wurde 1978 von Jean-Louis Godefroid gegründet. Seit 1988 befindet es sich im Hôtel Hannon im Brüsseler Stadtteil Saint-Gilles, an der Ecke von Avenue Brugman und Avenue de la Jonction. Westlich des Gebäudes befindet sich das Gefängnis St. Giles.

Pro Jahr finden vier bis sechs Wechselausstellungen statt. Dabei überwiegen Gruppenausstellungen und Arbeiten von international noch nicht etablierten Künstlern. Oft besteht ein lokaler Bezug zu Brüssel. 2004 wurde die fotografische Sammlung von Edouard Hannon gezeigt. Das Contretype wird durch Mitgliedsbeiträge, sowie lokale öffentliche Förderung und private Spenden finanziert.

Weblinks 

 Offizielle Website
 bei photography-now

Einzelnachweise 

Kunstmuseum in der Region Brüssel-Hauptstadt
Bauwerk in der Region Brüssel-Hauptstadt
Fotomuseum
Bildarchiv
Erbaut in den 1900er Jahren
Saint-Gilles/Sint-Gillis
Bauwerk des Jugendstils in Belgien
Gegründet 1978